Марк Ливий Друз Клавдиан (; † 42 пр.н.е. при Филипи) е сенатор на Римската република.

Биография 
Той произхожда от рода Клавдии, клон Клавдии Пулхри (Claudii Pulchri), осиновен е вероятно от младия Марк Ливий Друз.

Друз Клавдиан е женен за Алфидия, дъщеря на Марк Алфидий Луркон от италския град Фунди (сега Фонди), с която има дъщеря Ливия Друзила, която става жена на Август.

През 50 пр.н.е. Друз Клавдиан ръководи съд, като съдия или претор. През пролетта на 45 пр.н.е. е в Рим, Цицерон обмисля да купи от него градини.

През 43 пр.н.е. е проскрибиран от втория триумвират и бяга при убийците на Юлий Цезар в Гърция. След загубата в битката при Филипи 42 пр.н.е. се самоубива, вместо да се предаде.

Като дядо и прадядо на императорите Тиберий и Клавдий, Друз е почетен със статуи.

Източници 
 Hans Georg Gundel, Drusus I. 5. In: Der Kleine Pauly, Bd. 2 (1967), Sp. 170.
 Цицерон, ad Atticum 12, 21, 2;
 Велей Патеркул, 2, 71, 3.

Древноримски политици
Клавдии
Ливии
Самоубийци